aanneming (geloof), in het christendom het moment waarbij iemand volwaardig lid wordt door openbare belijdenis van het geloof. Bij het katholieke geloof is dit de Eerste communie. 
 Aanneming van werk
 Aanneming (juridisch), een juridische omschrijving ook gekend als adoptie.